Quatre régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Languedoc » :

 Infanterie
 Le régiment de Languedoc, renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le régiment de Languedoc-Orléans
 Le régiment de Languedoc (1585-1598)

 Cavalerie
 Le régiment de Languedoc dragons
 Le régiment des chasseurs du Languedoc, renommé le  « 6e régiment de chasseurs à cheval » 

Homonymie d'unités militaires